Viollier est une famille genevoise, originaire de Manglieu en Auvergne

 Auguste Viollier (1786-1878)
 Auguste Constantin Viollier ou plus simplement Auguste Viollier (1854-1908), aquarelliste, caricaturiste, affichiste, père de Jean
 Jean Viollier (1896-1985), peintre suisse, fils de Auguste Constantin
 David Viollier (1876-1965)
 Edmond Viollier (1865-?), peintre et affichiste
 Ernest-Louis Viollier ou plus simplement Louis Viollier(1852-1931)
 Ernest-Pierre Viollier ou plus simplement Ernest Viollier(1839-1903)
 Eugénie André-Viollier (1844-), une peintre et pastelliste suisse
 Henri François Gabriel Viollier (1752-1839), architecte et peintre suisse qui devint sujet de l'Empire russe et poursuivit toute sa carrière en Russie
 Jean-Antoine Viollier (1819-1896)
 Jean Gabriel Viollier, graveur et orfèvre (1752-?)
 Jean-Louis Viollier ou plus simplement Louis Viollier (1778-1840), négociant et banquier 
 Jean-Pierre Viollier (1755-1818)
 Jean-Yves Viollier (1953 -), journaliste au "Canard enchaîné" et cousin d'Yves Viollier
 Joseph-Hyacinthe Viollier ou plus simplement Joseph Viollier (1815-1879)
 Jules-Auguste Viollier ou plus simplement Auguste Viollier (1810-1887)
 Louis Viollier (1852 - 1931), architecte suisse,
 Louise Viollier (1819-1856), une miniaturiste suisse
 Louis-Georges Viollier ou plus simplement Georges Viollier(1858-1918)
 Pierre Viollier (1649-1715), dessinateur suisse
 Samuel Viollier (1635-1703)
 Yves Viollier (1946 -), écrivain français.

Références